

Risultati

Gruppo 1

Gruppo 2 

Si qualifica l' (4-1).

Gruppo 3 

Si qualifica l' (4-1).

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6 

Si qualifica la  (2-1).

Gruppo 7

Gruppo 8

Collegamenti esterni